Белору́сский ара́бский алфави́т возник в XVI веке как средство записи белорусского языка с помощью арабской письменности. Он состоит из двадцати восьми графем, с некоторыми отличиями от обычного арабского алфавита.

Белорусский арабский алфавит использовался белорусско-литовскими татарами, которые жили на территории современной Белоруссии, являвшейся частью Великого княжества Литовского. В течение XIV—XVI веков они перестали использовать собственный язык и перешли на белорусский, который записывали арабским алфавитом.

Особенности 
Для звуков [p] (п), [t͡ʂ] (ч) и [ʐ] (ж), которые отсутствуют в арабском языке, использовались персидские буквы «пе» (پ), «че» (چ) и «жэ» (ژ).

Для обозначения мягких звуков [d͡z̞ʲ] (дзь) и [t͡s̞ʲ] (ць) использовались новые символы ࢮ и ࢯ.

Для звука [w] (ў) не было создано отдельного символа, он записывался арабской буквой «вав» (و), которая обозначает также звук [v] (в).

Таблица соответствия

См. также 
 Китабы
 Белорусский латинский алфавит
 Боснийский арабский алфавит
Тюркизмы в белорусском языке

Литература 
 Д-р Я. Станкевіч. Беларускія мусульмане і беларуская літаратура арабскім пісьмом. [Адбітка з гадавіка Беларускага Навуковага Таварыства, кн. I.] — Вільня : Друкарня Я. Левіна, 1933 ; Менск : Беларускае коопэрацыйна-выдавецкае таварыства «Адраджэньне», 1991 [факсімільн.]. — 3-е выд.

Ссылки 
 Kitabs, the unique highlight of the Belarusian language

Белорусский язык
Письменности на основе арабского алфавита
Польско-литовские татары
Белорусский алфавит